Palmer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Palmer Township (Minnesota)
 Palmer Township (North Dakota)
 Palmer Township (Putnam County, Ohio)
 Palmer Township (Washington County, Ohio)
 Palmer Township (Pennsylvania)